El título High Stakes puede referirse a:

 High Stakes, una película estadounidense dirigida por Amos Kollek.
 High Stakes, una película estadounidense de Disney Channel.
 High Stakes, banda sonora de la película anterior.